Leoncjusz I (cesarz bizantyński)
 Leoncjusz I (patriarcha Jerozolimy)

Zobacz też 
 Leoncjusz II